

Patronyme 
 Achille Liénart (1884 - 1973), communément désigné sous le titre cardinal Liénart, cardinal français. 
 Emmanuel Liénart, acteur belge. 
 Art Sullivan (né Marc Liénart van Lidth de Jeude) (1950-2019), chanteur belge.

Toponyme 
 Liénart ou Liénartville, ancien nom d’Andoma.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme belge